Урібе () — іспанське прізвище баскського походження.

Відомі носії:
 Альваро Урібе (1952) — президент Колумбії у 2002–2010 роках.
 Габріель Очоа Урібе (1929) — колишній колумбійський футболіст та тренер.
 Едуардо Урібе (1985) — колумбійський футболіст.
 Мануель Фернандо Серрано Урібе (1989-1819) — президент Сполучених Провінцій Нової Гранади.
 Хуліо Урібе (1958) — колишній перуанський футболіст та тренер.